Pickaway Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Pickaway Township (Illinois)
 Pickaway Township (Ohio)